Prestine une commune d'Italie, 
 la prestine, une protéine impliquée dans l'audition et l'écholocation.